Sumuqan (Shakka, Shakkan ou Amakandu) est le dieu akkadien du bétail. Il est probablement issu du dieu sumérien Lahar.

Il est présent dans l'épopée de Gilgamesh.

Divinité mésopotamienne